Pandan ist der Name

 der Blätter der Pflanze Pandanus amaryllifolius, die in der südostasiatischen Küche weitverbreitet sind 
 einer philippinischen Stadtgemeinde in der Provinz Antique, siehe Pandan (Antique)
 einer philippinischen Stadtgemeinde in der Provinz Catanduanes, siehe Pandan (Catanduanes)
 eines Ortes in Singapur, siehe Pandan (Singapur)
 eines indonesischen Ortes in Zentraltapanuli, Nordsumatra, siehe Pandan (Zentraltapanuli)
 einer philippinischen Insel im Cuyo-Archipel, siehe Pandan (Insel)